Poromniusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1895. Poromniusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Poromniusa